Вог — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. 
 Вог (Ефіопія) — гірська історична область у регіоні Амхіра, що в Ефіопії, приблизно збігається з межами сучасної адміністративної зони Вог Хемра. 
 ВОГ-17 — гранатометний постріл калібру 30 мм. 
 ВОГ-25 — осколковий боєприпас калібру 40 мм 
 Пауло Вог — бразильський футболіст, нападник. 
 Фредерік Джад Вог— художник-мариніст зі Сполучених Штатів.
 WOG - мережа заправок
 Vogue (укр. Вог) - журнал

Див. також 

 Vogue (значення)